Оттоссон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оттоссон, Анна (род. 1976) — шведская горнолыжница, призёрка Олимпийских игр и чемпионата мира, победительница этапа Кубка мира.
 Оттоссон, Ян (род. 1960) — шведский лыжник, двукратный олимпийский чемпион, победитель этапа Кубка мира.